Le patronyme Huen, Huin ou Huyn est un dérivé diphtongue du germain Hûno.

Il peut aussi se décliner :
sous son casus obliquus : ex. Huenen, Huinen ou Huynen, voire Huyenen .
avec le suffixe génitif -s : ex. Huens.
ou une combinaison des deux : ex. Huenens, Huyens.

Martin Luc Huin (1836-1866), prêtre des Missions étrangères, martyr ;
Charles Ernest Huin (1836-1912), ingénieur de la Marine ;
Charles-Alexis Huin (1735-1796), artiste-peintre lorrain ;
Marie-Cunégonde Huin (1767- ), artiste-peintre et miniaturiste française ;
Michel Huin (1945-), homme politique belge.